Bink – amerykański raper i producent muzyczny
 Bink Video